Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2012—2013 - 67-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищому дивізіоні іспанського футболу. У Ла-Лізі клубу посів 4-те місце і кваліфікувався в Раунд плей-оф Ліги чемпіонів.

Турнірна таблиця

Трансфери

Пішли (влітку)

Пішли в оренду

Закінчення оренди

Пішли (взимку)

Прийшли (влітку)

Підписали контракт

Прийшли в оренду

Повернення з оренди

Склад команди

Номінальне розташування 
Стартова одинадцятка
Стартовий склад у більшості офіційних матчів упродовж сезону.

Матчі

Легенда

Передсезонні

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

Примітки 

Реал Сосьєдад
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»